Rius a Slesvig Holstein
 Aalbek, un afluent de l'Eider
 Aalbek, un afluent del llac Hemmelsdorfer See
 Aalbek, un afluent de l'Stör

Vegeu també
 Aalbeke, un antic municipi de Bèlgica a Kortrijk